Мухаммад Джуки-Мирза (сын Шахруха) (1402—1445) — царевич-Тимурид, младший сын Шахруха, внук Тамерлана. 
 Мухаммад Джуки-мирза (сын Абд аль-Латифа) (ум. 1464) — царевич, внук Улугбека и правнук Шахруха.